Paramonacanthus — рід скелезубоподібних риб родини Єдинорогові (Monacanthidae). Представники роду поширені на коралових рифах Індійського та Тихого океану.

Види 
Рід містить 16 видів:
 Paramonacanthus arabicus Hutchins, 1997 
 Paramonacanthus choirocephalus (Bleeker, 1851) 
 Paramonacanthus cryptodon (Bleeker, 1855)
 Paramonacanthus curtorhynchos (Bleeker, 1855)
 Paramonacanthus filicauda (Günther, 1880) 
 Paramonacanthus frenatus (W. K. H. Peters, 1855) 
 Paramonacanthus japonicus (Tilesius, 1809) 
 Paramonacanthus lowei Hutchins, 1997
 Paramonacanthus matsuurai Hutchins, 1997
 Paramonacanthus nematophorus (Günther, 1870)
 Paramonacanthus nipponensis (Kamohara, 1939) 
 Paramonacanthus oblongus (Temminck & Schlegel, 1850) 
 Paramonacanthus otisensis Whitley, 1931 
 Paramonacanthus pusillus (Rüppell, 1829)
 Paramonacanthus sulcatus (Hollard, 1854)
 Paramonacanthus tricuspis (Hollard, 1854)

Примітки 

Єдинорогові
Роди риб